Michał Dymitr Tadeusz Krajewski (1746–1817) – polski pisarz i działacz oświatowy, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 Michał Krajewski (1904–1993) – polski murarz, przodownik pracy
 Michał Krajewski (ur. 1984) – polski koszykarz